Municipio de Oak Park puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Oak Park (condado de Cook, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Cook.
 Municipio de Oak Park (condado de Marshall, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Marshall.